Apollinarij Michajlovič Vasnecov – pittore russo
 Viktor Michajlovič Vasnecov – pittore russo

 3586 Vasnetsov – asteroide della fascia principale